Maury kan syfta på:

Franskt efternamn
 Alain Maury (född 1958), fransk astronom
 Alfred Maury (1817–1892), fransk historiker 
 Antonia Maury (1866–1952), amerikansk astronom
 Jean-Sifrein Maury (1746–1817), fransk kardinal, medlem av Franska akademien  
 Juan María Maury (1772–1845), spansk författare
 Lucien Maury (1872–1953), fransk översättare 
 Matthew Fontaine Maury (1806–1873), amerikansk militär, meteorolog och oceanograf
 Serge Maury (född 1946), fransk seglare

Övrigt
 Maury – en TV-serie med Maury Povich

Franska efternamn